Zsakó István (1882–1966) erdélyi magyar ideggyógyász, pszichiáter
Zsakó István (1954) magyar szobrászművész